Termenul „Chowd” se poate referi la:

„Chowd gol” un râu în Mongolia
Chowd-Aimag o provincie în Mongolia
Chowd (oraș) capitala provinciei Chowd-Aimag
„Chowd (Chowd)” un sum în provincia Chowd-Aimag
„Chowd (Uws)” un sum în provincia Uws-Aimag